Żusiny – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie ostrowieckim
 Żusiny – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Żusiny – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim